De Engelse naam voor vogelbekdier
Platypus (bedrijf), een fabrikant van waterrugzakken en waterzakken 
Platypus (band)
Platypus (computerspel), een computerspel
Platypus (geslacht), een geslacht van kernhoutkevers
Platypus (tractormerk), een Brits tractormerk